M36 bzw. M 36 steht als Abkürzung für:

 Messier 36, ein offener Sternhaufen im Sternbild Fuhrmann
 eine russische Fernstraße, siehe A310 (Russland)
 M36 Jackson, ein amerikanischer Jagdpanzer

Abkürzung